Frasso peut désigner:

 Frasso, ancienne commune en Haute-Corse ;
 Frasso Sabino, commune italienne de la province de Rieti dans la région Latium en Italie ;
 Frasso Telesino, une commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie en Italie ;